Renzo puede referirse a:

 Renzo, nombre propio masculino.

 Solo Renso, cantautor puertorriqueño.
 Estadio Renso Barbera, estadio de fútbol, de Palermo, Italia.